12-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 20 августа по 10 сентября, 1951 года.

Жюри 
 Марио Громо (председатель жюри), Италия;
 Антонио Бальдини,
 Эрманно Контини,
 Фабрицио Дентиче,
 Пьеро Гадда Конти,
 Виничо Маринуччи,
 Джан Гаспаре Наполитано,
 Джан Луиджи Ронди,
 Джорджо Виголо (Италия).

Конкурсная программа 
 Убийство в соборе, режиссёр Георг Хоэллеринг
 Расёмон, режиссёр Акира Куросава
 Рождённая вчера, режиссёр Джордж Кьюкор
 Дневник сельского священника, режиссёр Робер Брессон
 Алиса в стране чудес, режиссёр Клайд Джероними, Уилфред Джексон и Хэмильтон Ласки
 Туз в рукаве, режиссёр Билли Уайлдер
 Четырнадцать часов, режиссёр Генри Хэтэуэй
 Река, режиссёр Жан Ренуар
 Трамвай «Желание», режиссёр Элиа Казан
 Тереза, режиссёр Фред Циннеман
 Банда с Лавендер Хилл, режиссёр Чарльз Крайтон
 Ночь — моё царство, режиссёр Жорж Лакомб

Награды 
 Золотой лев: Расёмон, режиссёр Акира Куросава
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Жан Габен — Ночь – моё царство
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Вивьен Ли — Трамвай «Желание»
 Серебряный лев — Специальный приз жюри: Трамвай «Желание», режиссёр Элиа Казан
 Лучший итальянский фильм: Город защищается, режиссёр Пьетро Джерми

Ссылки 
 12-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции 

Август 1951 года
Сентябрь 1951 года
1951 год в Италии
Кинофестивали 1951 года